Осерёдок:

 Осерёдок — наносное (подводное или надводное) отложение в русле реки, не имеющее растительности (ближе к берегу называется побочень, а у выпуклых берегов при меандрировании — пляж).

Населённые пункты

Россия 
 Осерёдок — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Мыза.
 Осерёдок — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Донковы.
 Осерёдок — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Чупровщина.
 Осерёдок — деревня в Ракульском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Часовенская.
 Осерёдок — деревня в Ракульском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Нижняя Гора.

Белоруссия 
 Осерёдок — деревня в Стародорожском районе Минской области. 
 Осерёдок — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.